Максим Горки може да се отнася за:
 Максим Горки – руски и съветски писател;
 „Максим Горки“ - съветски и руски флагман на гражданския флот, на който се състои историческата малтийска среща на върха, с която е сложен краят на Студената война.